Borda del Roi (Abella de la Conca), borda al terme municipal d'Abella de la Conca, de la comarca del Pallars Jussà
 Borda del Roi (la Pobla de Segur), borda al terme municipal de la Pobla de Segur, de la comarca del Pallars Jussà
 Borda del Roi (Sossís), borda del poble de Sossís, al terme municipal de Conca de Dalt, de la comarca del Pallars Jussà